Nizamabad – miasto w Indiach w stanie Andhra Pradesh
 Nizamabad – miasto w Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Nizamabad – dystrykt w Indiach w stanie Andhra Pradesh